Marco Biagianti (Florença, 14 de abril de 1984) é um futebolista profissional italiano, médio, milita no Calcio Catania.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Florença
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio